Ducey steht für:
 Ducey, eine ehemalige französische Gemeinde im Département Manche
 Ducey-les-Chéris, eine Commune nouvelle im Département Manche

Ducey ist der Familienname folgender Personen:
 Caroline Ducey (* 1977), französische Filmschauspielerin
 Doug Ducey (* 1964), US-amerikanischer Politiker
 John Ducey (* 1969), US-amerikanischer Schauspieler und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Duzey, französische Gemeinde im Département Meuse